Визеу (порт. Viseu):

Топоним 
 Визеу — город в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета.
 Визеу (Пара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Визеу (округ) — округ в северной Португалии.
 Визеу (епископство) — епархия Римско-Католической церкви.

Персоналии 
 Фелипе Визеу — бразильский футболист.